Krupy peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Krupy, un village polonais dans la Voïvodie de Lublin
 Krupy, un village polonais dans la Voïvodie de Mazovie
 Krupy, un village polonais dans la Voïvodie de Poméranie occidentale